Tierschau steht für:
 Wandermenagerie, ein Reisezoo in der mittleren Neuzeit nach Art des Zirkus
 Zuchttierschau, eine Leistungs- und Verkaufsveranstaltung in der Tierzucht nach Art der Messe

Siehe auch:
 Die kleine Tierschau